Ореховский район

 Ореховский район — район в Запорожской области Украины
 Ореховский район (Акмолинская губерния) — район Акмолинской губернии, существовавший в 1921—1922 годах
 Ореховский район (Витебская область) — район Витебской области Белорусской ССР, существовавший в 1946—1956 годах
 Ореховский район (Костромская область) — район Ярославской и Костромской областей, существовавший в 1941—1959 годах
 Ореховский район (Ленинградская область) — район Ленинградской области, существовавший в 1927—1931 годах